Maple Beach ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Maple Beach (Michigan)
 Maple Beach (New York)
 Maple Beach (Pennsylvania)
 Maple Beach (Washington)
 Maple Beach (Wisconsin) im Rock County

in Kanada:
 Maple Beach (Ontario) in der Regional Municipality of Durham